Op Roland Garros 2017 speelden de mannen en vrouwen van woensdag 31 mei tot en met donderdag 8 juni 2017 de wedstrijden in het gemengd dubbelspel.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigers Martina Hingis en Leander Paes strandden al in de eerste ronde.

Ook het eerste reekshoofd, Chan Yung-jan en John Peers, had de eerste ronde als eindstation.

Het als zevende geplaatste duo Gabriela Dabrowski en Rohan Bopanna won het toernooi. In de finale versloegen zij het ongeplaatste koppel Anna-Lena Grönefeld en Robert Farah Maksoud in de match-tiebreak. Het was voor beiden de eerste titel in het gemengd dubbelspel.

De Nederlander Jean-Julien Rojer en Chan Hao-ching uit Taiwan waren als zesde geplaatst. Zij kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Live toernooischema Roland-Garros

Roland Garros
ITF-toernooi in 2017